Teodorini ist der Familienname folgender Personen:

 Corneliu Teodorini (1893–1976), rumänischer General des Zweiten Weltkrieges
 Elena Teodorini (1857–1926), rumänische Opernsängerin